Wolseley Hornet – samochód sportowy produkowany w latach 1930-1936
 Wolseley Hornet – samochód osobowy produkowany w latach 1961-1969, odmiana Mini

Hornet